Петер Винтер (, род ок. 1941 в Германии) — изготовитель репродукций почтовых марок. Также он имел образование оперного певца.

«Репродукции» 
В начале 1980-х годов Винтер предложил «50 наиболее ценных и значительных марок, подлинно воспроизведённых» и указал, что для того чтобы воспроизвести эти марки настолько достоверно, насколько это возможно, он воздержался от маркировки их как репродукций. Они изготавливались под фирменным лейблом «Bruyère» («Брюер»).

В 1985 году или позже он выпускал редкие марки разных стран с помощью . Затем последовали репродукции «выпуска '85 года», затем «выпуска '88 года», последние продавались швейцарским «Домом почтовых марок» (). Специальным было предложение четырёх самых известных почтовых марок мира: первые марки Маврикия, «Чёрный пенни», «Баденская ошибка цвета» и «Британская Гвиана» за 249 немецких марок.

Винтер продавал изготовленные им марки как репродукции, но отсутствие на них неудаляемых меток делало их лёгкими объектами для мошенничества, направленного на ничего не подозревающих коллекционеров. Специалисты могут обнаружить отклонения в бумаге, углубления, отсутствие водяных знаков и другие признаки, выдающие отсутствие подлинности.

Винтер никогда не указывал, что его марки подлинные, они продавались как репродукции. Однако его метки (такие как «Faux» («Фальшивая»), «Reprint» («Репринт»), «Copy» («Копия»)) часто легко могут быть удалены. Так, Хайнер Фабер (Heiner Faber), продавец почтовых марок из Бонна, был осуждён за то, что удалял эти метки и продавал их как оригинальные почтовые марки.

Винтер изготавливал марки, каталожная цена которых, если бы они были подлинными, могла бы составить 20 миллионов долларов США. Его предложение продать свои марки Американскому филателистическому обществу за 1 миллион долларов США и прекратить производство репродукций было отклонено.

См. также

Примечания

Литература 
 Haeseler R. German forger owns 1c Magenta contender; experts continue technical study of stamp //Linn’s Stamp News. — 1999. — 26 April.
 L’Écho de la Timbrologie. — April 1999. — Vol. 113. — P. 41—42.
 
 Philatelic Exporter. — November 2005. — Volume 61. — Issue 7. — P. 30.
 Postal History. — 1993. — Whole number 267. — P. 87—91.
 Stamp Magazine. — February 2000. — Volume 66. — Issue 2. — P. 70—73 & Cover.
  — .

Ссылки 

 Peter Winter — «Was darf’s denn sein?»
 Oswald S. Detailed account of background and connected eBay sales.
 Nowlan M. O. World’s Most Famous Stamp Still Making News. — 2 July 1999.

Филателисты Германии
Фальсификаторы почтовых марок
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1940-е годы
Персоналии по алфавиту